Mississippis guvernör () är det högsta offentliga ämbetet i den amerikanska delstaten Mississippi. 

I praktiken är dock Mississippis viceguvernör (), som är folkvald på ett eget mandat utan någon begränsning av antalet mandatperioder, den mest inflytelserika befattningshavaren då denne även ex officio är president (talman) i delstatssenaten och blir tillförordnad guvernör när guvernören befinner sig utanför delstatens gränser. 

Mississippi blev upptagen som delstat i USA den 10 december 1817. Mississippi utträdde ur unionen den 9 januari 1861 och var med om att bilda Amerikas konfedererade stater i februari 1861. Efter amerikanska inbördeskriget ockuperades Mississippi av nordstaterna. Mississippi blev åter en fullvärdig delstat i USA den 23 februari 1870.

Lista över guvernörer från 1817 till idag

Se även
Mississippi
Demokratisk-republikanska partiet
Demokratiska partiet
Republikanska partiet
Whigpartiet

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.governorbryant.com

 
Mississippi